CKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Çanakkale (Turchia)